LOrganització Democràtica Aramea és un partit polític siríac/arameu del Líban fundat el 1988. El seu líder és Gedi Gallo. El seu projecte és difondre i restaurar la cultura aramea des del Líban a Síria, Iraq i Turquia establint un estat arameu/assiri a la terra històrica, preservant la cultura i l'herència aramea entre totes les comunitats i promovent la seva unitat. Accepta a les següents religions i grups com a part de la comunitat:

 Església Ortodoxa Siríaca
 Església Catòlica Siríaca
 Església Maronita o Església Siríaca Maronita
 Església Assíria Oriental
 Església Catòlica Caldea
 Llatins
 Protestants
 Melquites ortodoxos i catòlics
 Mandeus
 Gabaadins, bakhaas i maalules arameus (Damasc)

La seva major implantació fora del Líban és a Suècia, però també hi ha seguidors a Holanda, Bèlgica, Alemanya, Estats Units i a Síria, Iraq i Turquia.

Bandera i segell 
Utilitza els colors nacionals vermell i groc. Com a conjunt l'organització té una bandera vermell sobre groc amb l'emblema arameu al mig; aquesta bandera està testimoniada per fotos. Segons la seva pàgina web, al Líban la bandera tindria els colors al revés i inclouria el cedre sobre l'emblema però aquesta bandera només hi figura en dibuix.

Enllaços externs 
 Pàgina web

Partits polítics del Líban
Partits polítics assiris